est un mini album enregistré par le groupe The Back Horn et paru le . Ce fut leur premier album .

Liste des titres 
 Pink Soda (ピンクソーダ)
 Karasu (カラス)
 Fuyu no Milk (冬のミルク)
 Gyorai (魚雷)
 Amagoi (雨乞い)
 Ayashiki Kumoyuki (怪しき雲ゆき)
 Banshuu (晩秋)
 Doko e Yuku (何処へ行く)

Notes et références 

Album de The Back Horn
EP sorti en 1999